Ивановский переулок:
 Ивановский переулок — переулок в Курске
 Ивановский переулок — переулок в Оренбурге
 Ивановский переулок — переулок в Сестрорецке (Санкт-Петербург)
 Ивановский переулок — переулок в Хабаровске